Parlamentsvalet i Portugal 2011 hölls den 5 juni 2011. Valdeltagandet var 58,07 procent.

Valresultat 
Resultat i valet till de 230 platserna i det portugisiska parlamentet, Assembleia da República:

Referenser

Se även
Regeringen Sócrates II
Regeringen Passos Coelho

Externa länkar 
Parlamentsvalet 2011 - Resultat
Portugisiska Valnämnden
Socialistpartiet
Partido Social Democrata
CDS-PP
Coligação Democrática Unitária
Bloco de Esquerda

2011 i Portugal
Politik i Portugal
Portugal
Val i Portugal